Municipio Piar puede referirse a varios municipios de Venezuela:

 Municipio Piar (Bolívar)
 Municipio Piar (Monagas)